Haselböck ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haselböck (1928–2021), österreichischer Komponist und Organist
 Hermine Haselböck (* 1967), österreichische Mezzosopranistin
 Martin Haselböck (* 1954), österreichischer Organist und Dirigent
 Lucia Haselböck (* 1930), österreichische Musikwissenschaftlerin
 Lukas Haselböck (* 1972), österreichischer Komponist und Musikwissenschaftler